WOC steht für:
 World Orienteering Championships, siehe Orientierungslauf-Weltmeisterschaften

woc steht für:
 Wogeo (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung